Дмитрий Борисович Алёхин () — советский и российский хоккеист, защитник. Тренер

Начинал играть за «Звезду» Ленинград во второй лиге в сезоне 1987/88. В следующем сезоне провёл один матч за СКА. Выступал в первой лиге за «Ижорец». С сезона 1990/91 играл в чемпионате страны за свердловский «Автомобилист», в сезоне 1991/92 вернулся в СКА. В сезоне 1994/95 выступал за клуб ECHL , следующий сезон провёл в клубе  . Вернувшись в Россию, играл за клубы «Нефтехимик» (1996/97), «Авангард» (1996/97), «Химик» Воскресенск (1997/98), «Рубин» Тюмень (1998/99), «Северсталь» (1998/99). Выступал за немецкий  (1999/2000), австрийские «Фельдкирх» (1999/2000), «Блэк Уингз Линц» (1999/2000 — 2001/02), российские ХК «Липецк» (2002/03), «Энергия» Кемерово (2002/03), «Металлург» Серов (2003/04), «Компрессор» СПб (2003/04), белорусские «Химволокно» Могилёв (2003/04), «Химик-СКА» Новополоцк (2006/07), эстонский «Старс» Таллин (2005/06, 2007/08).

Серебряный и бронзовый призёр Австрийской элитной лиги.

Выпускник университета имени Лесгафта (2004).

Тренер команд «СКА-Варяги» (2015/16), «Серебряные Львы» (2017/18), главный тренер юношеской команды «Форвард» СПб (2018/19 — 2019/20), тренер «Динамо-Юниор» (2020/21), «МХК Динамо» (2021/22).

Примечания

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=5195

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Ижорец»
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки «Пенсакола Айс Пайлотс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК «Лаузитцер Фюксе»
Игроки ХК «Фельдкирх»
Игроки ХК «Блэк Уингз Линц»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Могилёв»
Игроки ХК «Химик» Новополоцк
Игроки ХК «Старз»
Выпускники Университета имени Лесгафта